La Bataille de Durrës peut faire référence à:
 Bataille de Dyrrhachium (1081), également connu sous le nom de Siège de Durrës 
 Bataille de Durrës (1915)
 Bataille de Durrës (1918)
 Bataille de Durrës (1939)